Joaquín Fanjul (1880-1936), militaire espagnol ;
 Serafín Fanjul (1945), arabiste espagnol.